Николай Кальченко:
 Кальченко, Николай Антонович (1911—1978) — директор завода, Герой Социалистического Труда.
 Кальченко, Николай Карпович (1925—1995) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.